Faldern steht für die Emder Stadtteile:

 Klein-Faldern
 Groß-Faldern